Karsikko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karsikko (halvö), Lappland, 
 Karsikko (ö), Norra Savolax, Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar